Појам Алексије Комнин (вишезначна одредница) може да се односи на:

 Алексије I Комнин
 Алексије II Комнин, византијски цар од 1180. до 1183. године
 Алексије Комнин (савладар), византијски цар, савладар свога оца Јована II Комнина од 1122. до 1142. године
 Алексије Комнин Палеолог